Shigefumi steht für:
 Shigefumi (Name), japanischer Name
 (6979) Shigefumi, Asteroid des Hauptgürtels